Sochurek ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Sochurek (1923–1987), österreichischer Herpetologe
 Josef Friedrich Sochurek (* 1945), österreichischer Künstler
 Howard Sochurek (1924–1994), US-amerikanischer Fotojournalist